De Future Cup (officieel bekend als de ABN AMRO Future Cup, en voorheen bekend als de AEGON Future Cup) is een jaarlijks vriendschappelijk internationaal jeugdtoernooi dat wordt georganiseerd door de Nederlandse voetbalclub AFC Ajax. Het toernooi is gemaakt voor jeugdteams onder 17 en wordt elk jaar tijdens het paasweekend gehouden in het Sportpark De Toekomst. De eerste vijf edities van het toernooi waren vernoemd naar hoofdsponsor AEGON, voordat de ABN AMRO Bank het overnam als hoofdsponsor van het evenement. Het toernooi wordt in meer dan 59 landen op televisie uitgezonden via Eredivisie Live, Fox Sports en Eurosport.

Kwalificatie 
Elk jaar nemen acht teams deel aan de Future Cup. Aangezien Ajax de gastheer van het toernooi is, doen ze automatisch mee, waardoor er zeven extra plaatsen in het toernooi overblijven. Zes van de plaatsen kunnen worden gevuld met een eenvoudige registratie van een onder-17-team van elke club (of een nationaal team, zoals China in de eerste editie van het toernooi), terwijl het achtste ticket wordt ingenomen door de winnaars van de Braziliaanse Craques Mongeral AEGON Future Cup - An Ajax Tournament, een parallel toernooi voor jeugdteams onder 17 jaar in Zuid-Amerika die dezelfde sponsor deelt. De winnaar van dat toernooi is automatisch geplaatst voor de Future Cup in Amsterdam in het volgende jaar.

Finales

Beste speler van de ABN AMRO Future Cup

Topschutters

Deelnames en beste resultaat 

Bijgewerkt tot en met de editie van 2019

Jeugdvoetbalwedstrijd